Yoshikatsu Kawaguchi (jap. 川口 能活 Kawaguchi Yoshikatsu) (Fuji, 15. kolovoza 1975.) japanski je nogometaš. Kao vratar član je japanske nogometne reprezentacije bio od 1997. do 2008. godine.

Statistika

Vanjske poveznice
National Football Teams
Japan National Football Team Database

Japanski nogometaši
Nogometni vratari
Nogometaši Nordsjællanda
Nogometaši Portsmoutha
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati